Kisszelmenc, falu Ukrajnában, Kárpátalján, az Ungvári járásban, Nagyszelmenctől a szlovák-ukrán határ választja el
 Nagyszelmenc, község Szlovákiában, a Kassai kerület Nagymihályi járásában, Kisszelmenctől a szlovák-ukrán határ választja el